Alcatraz – amerykański serial science fiction, którego premiera nastąpiła 16 stycznia 2012 na antenie amerykańskiej telewizji FOX. Serial miał premierę w Polsce 6 lutego 2012 roku w ramach kolekcji VOD nSeriale. Był emitowany także na TVN 7 od 3 października 2013 roku.

Fabuła 
Telewizyjna produkcja opowiada o słynnym więzieniu położonym na wyspie Alcatraz, a dokładniej – o grupie zaginionych więźniów i strażników, którzy po prawie pięćdziesięciu latach nagle się odnajdują. Agenci FBI próbują rozwikłać zagadkę ich zniknięcia.

Obsada 
 Sarah Jones – Detektyw Rebecca Madsen
 Jorge Garcia – Diego Soto
 Sam Neill – Emerson Hauser
 Jonny Coyne – Edwin James
 Parminder Nagra – Lucy Banerjee
 Jason Butler Harner – Elijah Bailey Tiller
 Jeffrey Pierce – Jack Sylvane

Odcinki

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Programy telewizji Fox